Davor Jozić – allenatore di calcio ed ex calciatore jugoslavo
 Ivica Jozić – ex calciatore bosniaco
 Mirko Jozić – allenatore di calcio ed ex calciatore jugoslavo